adept – osoba kształcąca się
 adept – zwolennik jakiejś idei
 Adept – skała na Zamku Ogrodzieniec w miejscowości Podzamcze
 Adept – szwedzki zespół muzyczny